Linth (kanton), een historisch kanton van Zwitserland
Linth (rivier), een rivier in Zwitserland